En Pologne, Bielawy peut désigner :

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Bielawy, village du powiat de Wąbrzeźno
 Bielawy, village du powiat de Włocławek
 Bielawy, village de la gmina de Nakło nad Notecią
 Bielawy, village de la gmina de Szubin
 Bielawy, village de la gmina de Barcin
 Bielawy, village de la gmina de Janowiec Wielkopolski

 dans la voïvodie de Łódź :
 Bielawy, gmina du powiat de Łowicz
 Bielawy, village du powiat de Kutno
 Bielawy, village du powiat de Łęczyca
 Bielawy, village du powiat de Łowicz
 Bielawy, village du powiat de Wieruszów

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Bielawy, village du powiat de Ciechanów
 Bielawy, village du powiat de Gostynin
 Bielawy, village du powiat de Mława

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Bielawy, village de la gmina de Słupca
 Bielawy, village de la gmina de Strzałkowo
 Bielawy, village du powiat de Gniezno
 Bielawy, village du powiat de Grodzisk Wielkopolski
 Bielawy, village du powiat de Kalisz
 Bielawy, village du powiat de Konin
 Bielawy, village du powiat de Kościan
 Bielawy, village du powiat de Leszno
 Bielawy, village du powiat de Pleszew
 Bielawy, village du powiat de Rawicz

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Bielawy, village du powiat de Bytów
 Bielawy, village du powiat de Chojnice
 Bielawy, village du powiat de Kartuzy

 dans d'autres voïvodies :
 Bielawy, village de la voïvodie de Lubusz
 Bielawy, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie